Porsche Open 2004 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour z cyklu Porsche Open rozgrywany w dniach 2–8 sierpnia 2004 w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 75 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2004
2004 w tenisie ziemnym
2004 w polskim sporcie
2004 w Poznaniu